Cockatoo puede hacer referencia a:

 la isla Cockatoo (Australia Occidental);
 la isla Cockatoo (Nueva Gales del Sur);
 Cockatoo (cohete), una serie de cohetes sonda australianos;
 un loro de la familia Cacatuidae.